Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1995/1996 rozpoczął się 6 grudnia 1995 we francuskim Tignes, a zakończył 23 marca 1996 w szwajcarskim Hasliberg. Była to 17 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 8 krajach i 13 miastach na 2 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się we Francji, po 15 dla mężczyzn i kobiet. W tym sezonie po raz pierwszy w historii Pucharu Świata wprowadzono nową konkurencję: jazdę po muldach podwójnych. Zawody w kombinacji rozgrywano tylko dla mężczyzn. Rozegrano 67 zawodów dla mężczyzn oraz 60 dla kobiet.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Amerykanin Jonny Moseley, a wśród kobiet Amerykanka Kristean Porter. W tym sezonie triumfowali: ponownie Moseley wśród mężczyzn oraz Kanadyjka Katherina Kubenk wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 BA = balet narciarski
 KB = kombinacja

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1995 w sportach zimowych
1996 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym